Guanacaste kann sich beziehen auf:

 Guanacaste (Baum), eine in Zentralamerika verbreitete Baumart
 Provinz Guanacaste, eine Provinz von Costa Rica
 Nationalpark Guanacaste (Belize), einen Nationalpark in Belize
 Nationalpark Guanacaste, einen Nationalpark in Costa Rica
 Cordillera de Guanacaste einen Gebirgszug in Costa Rica